Kapoor är ett indiskt efternamn som burits av flera berömda skådespelare. Personer med namnet Kapoor:

Anand Prasad Kapoor, filmregissör
Anil Kapoor, skådespelare
Anish Kapoor, skulptör
Ekta Kapoor, filmproducent
Kareena Kapoor, skådespelerska
Karisma Kapoor, skådespelerska
Kedar Kapoor, filmregissör
Mahendra Kapoor, sångare
Prithviraj Kapoor, skådespelare
Raj Kapoor, skådespelare 
Rajiv Kapoor, skådespelare
Randhir Kapoor, skådespelare
Rishi Kapoor, skådespelare
Shahid Kapoor, skådespelare
Shakti Kapoor, skådespelare
Shammi Kapoor, skådespelare
Shashi Kapoor, skådespelare
Trilok Kapoor, skådespelare
Tusshar Kapoor, skådespelare

Efternamn